Сеново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Сеново —  город в Русенской области.

Россия 
 Сеново —  деревня в Островском районе Псковской области.